Тань-Ю может означать:
 Тань-Ю (река) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО. 
 Тань-Ю (приток Пропасть-Ю) — река в Российской Федерации, протекает в ЯМАО, ХМАО.